Фасоль луновидная, или Фасо́ль лунообра́зная, или фасоль ли́мская, или фасоль лу́нная () — вид растений рода  семейства . Родина растения — Перу.

Ботаническое описание 

Однолетнее травянистое растение, с лежачими или вьющимися стеблями до 15 метров длиной.

Листья сизо-зеленые, блестящие, покрыты восковым налетом.

Соцветия кистевидные, на коротких цветоносах. Количество цветков варьируется от 20 до 30. Цветки лиловые или зеленовато-белые, мелкие.

Плоды — бобы с толстым пергаментным слоем. Семена сферические или лунообразные, белые, реже пёстрые.

Значение и применение 
В пищу употребляются бобы и семена.

Ссылки 
 Лимская фасоль: свойства
 Моя замечательная дача — Лимская фасоль
 Описание сортов (золотистая, лимская, лунообразная, лима)

Примечания 

луновидная
Пищевые растения
Овощи
Флора Южной Америки
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum